Гирсовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Юрьянского района Кировской области России.

Центр — посёлок Гирсово.

История 
Гирсовское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Юрьянского района
Сельские поселения Кировской области